Taytay bezeichnet:

 Taytay (Palawan), Stadtgemeinde in der Provinz Palawan auf den Philippinen
 Taytay (Rizal), Stadtgemeinde in der Provinz Rizal auf den Philippinen
 Taytay (Marskrater), den nach Taytay in der Provinz Rizal benannten Marskrater

TayTay ist eine meist von Fans gebrauchte Koseform von Taylor Swift